A Equipe Montenegrina de Copa Davis representa Montenegro na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Tennis Federation of Montenegro.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Montenegrina)

Montenegro